Puukkoletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puukkoletto (ö i Uleåborg), Norra Österbotten, 
 Puukkoletto (ö i Oulunkaari, lat 65,38, long 25,26), Norra Österbotten, 
 Puukkoletto (ö i Oulunkaari, lat 65,47, long 25,32), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar